Cosetta (It) - film del 1927 diretto da Clarence G. Badger e da Josef von Sternberg, anche conosciuto con il titolo Quel certo non so che
Quel certo non so che (That Certain Feeling) - film del 1956 diretto da Melvin Frank e Norman Panama (1956)
Quel certo non so che (The thrill of It All) - film del 1963 diretto da Norman Jewison (1963)